

Codici 
 TBF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tabiteuea North (Kiribati)
 tbf – codice ISO 639-3 della lingua mandara

Sport 
 TBF – nelle statistiche del baseball e del softball, totale battitori affrontati dal lanciatore (Total Batters Faced)

Altro 
 Grumman TBF Avenger – aerosilurante statunitense impiegato durante la seconda guerra mondiale